Williamsburg kan henvise til:

Steder 
 Colonial Williamsburg, et historisk museum og privat fond i Virginia
 Williamsburg, Brooklyn, kvarter i New York City
 Williamsburg, tidligere navn for Kernville (former town), Californien
 Williamsburg, Colorado
 Williamsburg, Delaware
 Williamsburg, Florida
 Williamsburg, Dunwoody, Georgia
 Williamsburg, Illinois
 Williamsburg, Indiana
 Williamsburg, Iowa
 Williamsburg, Kansas
 Williamsburg, Kentucky
 Williamsburg, Maryland
 Williamsburg, Massachusetts
 Williamsburg, Michigan
 Williamsburg, Missouri
 Williamsburg, New Mexico
 Williamsburg, Ohio
 Williamsburg, Ontario (se South Dundas, Ontario)
 Williamsburg, Pennsylvania
 Williamsburg, Tennessee, nu kendt som Burwood, Tennessee
 Williamsburg, Virginia, uafhængig by
 Slaget om Williamsburg (1775), under den amerikanske uafhængighedskrig
 Slaget om Williamsburg, 1862, under den amerikanske borgerkrig
 Williamsburg, West Virginia
 Williamsburg, Wisconsin, en spørgelsesby

Anden brug 
 Williamsburg (film), en amerikansk satirisk drama fra 2006
 "Williamsburg" (sang), en sang på Armor For Sleep's album fra 2007 Smile For Them
 Williamsburg (yacht), en yacht for USA'spræsidenter

Se også 
 Williamsburgh (flertydig)
 Williamsburg Township (flertydig)
 Williamsburg County, South Carolina
 Williamsburg Bridge, i New York City